

Algemeen 
 Lander (voornaam), een voornaam
 Lander (caravanmerk), een Italiaans caravanmerk

Ruimtevaart 
 Lander (ruimtevaart), een ruimteschip om het oppervlak van een hemellichaam te bereiken
 Rover (ruimtevaart), een lander die zich kan voortbewegen
 Mars Polar Lander, een Amerikaanse lander in het Mars '98-programma
 Apollo LM, een onderdeel van het Apollo-programma
 Mars Exploration Rover, twee onbemande Amerikaanse landers uit juni 2003
 Mars Pathfinder, een Amerikaanse lander uit 1996 / 1997
 Sojourner, een Amerikaans verkenningswagentje uit 1996 / 1997
 Huygens (ruimtesonde), een ruimtesonde van de ESA

Voornaam 
 Lander Aperribay (1982), een Spaans voormalig wielrenner
 Lander Euba (1977), een Spaans voormalig professioneel wielrenner
 Lander Van Steenbrugghe (1986), een Belgisch voetballer
 Lander Van Droogenbroeck (1983), een Belgisch atleet
 Lander Gyselinck (1987), een Belgische drummer

Achternaam 
 Sebastian Lander (1991), een Deens wielrenner
 Morgan Lander (1982), leadzangeres van de Canadese metalband Kittie
 Mercedes Lander (1984), drumster en achtergrondzangeres van dezelfde band
 Leena Lander (1955), een Fins schrijfster
 Frederick W. Lander (1821–1862), een Amerikaans militair, ontdekkingsreiziger en dichter
 Sven Anton Lander (1991), een Zweeds ijshockeyer
 David L. Lander (1947), een Amerikaans acteur, komiek, componist en musicus en honkbalscout
 Eric Steven Lander (1957), een Amerikaans bioloog
 Harald Lander (1905–1971), een Deens danser, choreograaf en artistiek directeur
 Richard Lemon Lander (1804–1834), een Brits ontdekkingsreiziger in West-Afrika

Geografie 
 Lander (Miranda), een gemeente in Miranda, Venezuela
 Lander (Wyoming), een plaats in Wyoming, Verenigde Staten
 Lander County, een county in de Amerikaanse staat Nevada

Zie ook 
 Landerd, een Nederlandse gemeente
 Landers (doorverwijspagina)
 Leander (doorverwijspagina)
 Deelstaten van Duitsland (Länder)
 Deelstaten van Oostenrijk (Länder)